Шестнадцатиугольник, гексадекагон ― многоугольник с 16 углами и 16 сторонами. Как правило, шестнадцатиугольником называют правильный многоугольник, то есть такой, у которого все стороны и все углы равны. В случае шестнадцатиугольника углы равны 157°30′.

Правильный шестнадцатиугольник

Формулы 
Площадь правильного шестнадцатиугольника со стороной a находится по формуле:

Или, при радиусе описанной окружности R:

Или, при радиусе вписанной окружности r:

Центральный угол правильного шестнадцатиугольника равен 22°30′.

Построение 
Поскольку 16 ― это степень двойки, правильный шестнадцатиугольник можно построить с помощью линейки и циркуля:

Разбиение 
Гарольдом Коксетером было доказано, что правильный -угольник (в общем случае - -угольный зоногон) можно разбить на  ромбов. Для шестнадцатиугольника , так что он может быть разбит на 28 ромбов.

Неправильные шестнадцатиугольники 
Неправильным шестнадцатиугольником является октаграмма:

Шестнадцатиугольники в искусстве 

В начале XVI века Рафаэль Санти впервые построил перспективное изображение правильного шестнадцатиугольника: башня на его картине «Обручение Девы Марии» имеет 16 сторон.

Примечания

Ссылки 

Многоугольники